Nom ( nomos; egip. sepat, od okresu amarneńskiego qah) – w starożytności i wczesnym średniowieczu egipska jednostka terytorialno-administracyjna kraju, odpowiednik okręgu, województwa, prowincji lub powiatu. 

Nomy jako najbliższe okolice miast zorganizowane wraz z terenami rolniczymi w miasto-państwo pojawiły się w okresie przeddynastycznym ok. 3600 p.n.e. .

Nomy Dolnego Egiptu

Nomy Górnego Egiptu

Bibliografia

Przypisy 

Starożytny Egipt
Geografia historyczna starożytnego Egiptu